Констру́ктор (от  — «строитель»):

 Инженер-конструктор — инженерная специальность.
 Конструктор (игрушка) — детский игровой набор для моделирования, состоящий из набора деталей и, как правило, соединительных элементов.
 Радиоконструктор — набор радиодеталей для самостоятельной сборки какого-нибудь электронного устройства.

 Конструктор игр — программа, включающая в себя необходимые инструменты для создания компьютерных игр.
 «Конструктор» — сторожевой корабль ВМФ СССР.
 Конструктор (импорт автомобилей) — импорт подержанных автомобилей в разобранном виде с последующей самостоятельной сборкой.

Информатика 
 В объектно-ориентированном программировании:
 конструктор (конструктор класса) — специальная компонентная функция, автоматически вызываемая при создании объекта класса для его инициализации.
 конструктор объектов (объективатор) — шаблон проектирования, который предназначен для динамического управления поведением объекта на этапе выполнения кода.
 виртуальный конструктор (фабричный метод) — порождающий шаблон проектирования, предоставляющий подклассам интерфейс для создания экземпляров некоторого класса.
 В теории типов и функциональных языках программирования:
 конструктор (конструирующая функция) — функция с пустым телом, конструирующая значение алгебраического типа данных.
 конструктор типов — конструкция типизированного формального языка, которая строит новые типы из старых.